Revientabueyes puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bryonia dioica; o
 el nombre común de la planta Bupleurum fruticosum.